Jacques Faty (Villeneuve-Saint-Georges, 25 de fevereiro de 1984) é um futebolista profissional senegalês que atua como defensor.

Carreira 
Jacques Faty representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Football Club Sochaux-Montbéliard
Futebolistas do Sivasspor Kulübü
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Futebolistas do Wuhan Zall Football Club
Futebolistas do Sydney Football Club
Futebolistas do Central Coast Mariners Football Club
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012